«Ма́ски-шо́у» — юмористический телесериал, поставленный одесской комик-труппой «Маски». Большая часть выпусков придерживается стиля немого кино, но есть и разговорные эпизоды. Автором и художественным руководителем проекта является Георгий Делиев.

История 
С 5 сентября 1991 года на Российском Телевидении начинают выходить в эфир первые выпуски программы — это были съёмки спектаклей и выступлений комик-труппы «Маски», нарезки клипов и скетчей разных лет.В 1992 году на канале РТВ/РТР «Маски-шоу» выходит в эфир в виде сериала, поставленным в стиле немого кино. Изначально почти все серии были посвящены историям семейки или отдельных её членов.

Заглавная музыкальная тема «Тумба» (как и остальные музыкальные треки 1991—1993 годов) была написана одесским композитором Константином Пенчковским. Помимо этого, в фильмах звучит в отдельные моменты музыкальный момент № 3 (фа-минор) Франца Шуберта.

С 15 сентября по 23 декабря 1995 года на канале РТР выходит 17-серийный цикл программ «Кабаре „Маски-шоу“», в котором, кроме участников комик-труппы, снимались также звёзды постсоветского шоу-бизнеса: Валерий Сюткин, Кабаре-дуэт «Академия» и другие.

В 1999 году «Маски-шоу» стали выходить на ОРТ, где продержались до сентября 2000 года. С 2004 по 2006 год премьеры новых серий проходили на ТНТ, после чего «Маски-шоу» окончательно закрыли, поскольку телеканалы стали отказываться закупать программу из-за несоответствия форматам.

Производством сериала занимался продюсерский центр «Московский стиль» Алексея Борисовича Митрофанова, одного из первых российских ТВ-продюсеров, сооснователя премии «ТЭФИ». Из-за созвучия имени и фамилии продюсирование часто приписывают российскому экс-депутату Алексею Валентиновичу Митрофанову, что, однако, опровергали и сами участники труппы.

В 1999 году комик-труппа «Маски» поссорилась с совладельцами компаний, которым принадлежали права на сериал «Маски-шоу» (ООО "Творческое объединение «Маски», ООО «Маски Дистрибьюшн») и основала ООО «Комик-труппа „Маски“». Программы «Дракула — роковой треугольник», «Шахерезада — 1002 ночь», «Искушение доктора Фауста», «Честь Самурая», «Трое в чуме» были сняты без участия Георгия Делиева и к передаче никакого отношения не имеют. В данный момент владельцем исключительных прав на продукцию ТО «Маски» — комедийный сериал «Маски-шоу» — является ООО «Капитан Медиа». Актёры не получают гонораров за показы сериала.

Трансляция 

 1991—1998 — РТВ / РТР
 1996 — УТ-2
 1996—2006 — Интер
 1999—2000 — ОРТ
 2004—2006 — ТНТ

Планы 
О возможности возвращения «Масок» на телевидение Георгий Делиев ответил следующим образом:
— Допустим, сейчас вам дали время на ТВ, вы взялись бы за возрождение «Масок»?— Да, не раздумывая, причём мои партнёры, коллеги и авторская группа знают об этом. Более того, переговоры с каналами мы ведём, но сегодня одного моего желания и желания моих партнёров недостаточно. Проникнуть на телевидение сегодня очень сложно. Раньше у меня были связи, многие руководители каналов любили «Маски», они лоббировали наш продукт. В настоящее время каждый преследует свои интересы….В 2017 году создатели программы «Маски-шоу» сообщили, что выпустят её своеобразное переосмысление в виде VR-сериала, первые два эпизода будут распространяться бесплатно. Авторы отмечают, что на создание этого проекта ушло три года, а посмотреть шоу можно будет в формате с обзором в 360 градусов.

Участники телесериала 

 Делиев, Георгий Викторович
 Барский, Борис Владимирович
 Постоленко, Александр Николаевич
 Комаров, Владимир Валентинович
 Малахов, Игорь Борисович
 Волошин, Михаил Григорьевич
 Сковороднев, Юрий
 Поплавский, Вадим Теодорович
 Бузько, Наталья Евгеньевна
 Блёданс, Эвелина Висвальдовна
 Делиева, Яна Георгиевна
 Зарев, Егор Сергеевич
 Стыцковский, Юрий Альфредович
 Агопьян, Алексей Мигранович
 Гладков, Сергей Игоревич
 Набоков, Вадим Васильевич
 Иванова, Татьяна Владимировна
 Емцев, Олег Павлович
 Каспарянц, Альберт Андроникович
 Опалев, Валентин Олегович
 Гопп, Яков Константинович
 Олех, Сергей Георгиевич
 Мирзоян, Нерсес
 Самарский, Сергей
 Бурин, Денис
 Перфильева, Алёна
 Аминова, Елена Анатольевна
 Мазур, Евгения
 Токарчук, Ирина Сергеевна

Список серий

1991 
 Маски TV (музыкальный выпуск, пародия на MTV)
 Маски в Колумбии
 Маски Нон-стоп клоун (2 серии)
 Семь дней с русской красавицей. Отчет шоу о фильме (пародия на Кинопанораму)

1992 

 «Маски» на свадьбе
 «Маски» на именинах (2 серии)
 «Маски» в опере (2 серии)
 «Маски» на Юморине
 «Маски» в Стране Восходящего Солнца
 «Маски» в Германии
 Маски-спорт-шоу (2 серии)
 «Маски» в суде (2 серии)
 «Маски» на секретном объекте
 «Маски» в Колумбии — 2 («Маски» ищут клад)

1993 

 Джентльмен & Маски-шоу
 Маски-Превью-шоу ’93
 «Маски» на киностудии
 «Маски» в Одессе
 «Маски» на ремонте
 «Маски» на пикнике
 «Маски» в армии (2 серии)
 «Маски» в больнице (2 серии)
 «Маски» в опере — 2 (2 серии)
 «Маски» грабят банк

1994 
 Джентльмен & Маски-шоу — 2
 «Маски» в «России» (концертная программа в ГЦКЗ Россия, посвящённая 10-летию комик-труппы Маски)
 «Маски» в гонках на выживание (клип)

1995 
 Кабаре «Маски-шоу» (17 серий)

1996 
 Пришелец в гостях у «Маски-шоу» (попурри из старых эпизодов)
 «Маски» на пароходе
 «Маски-шоу». Жизнь как шоу (документальный)

1998 

 «Маски» в ГАИ
 «Маски» в партизанском отряде (4 серии)
 «Маски» на необитаемом острове (2 серии)
 «Маски» на пожаре
 «Маски» на Диком Востоке (2 серии)
 «Маски» в колхозе (2 серии)
 «Маски» в поезде (2 серии)
 Мумия в гостях у «Маски-шоу» (попурри из старых эпизодов)
 «Маски-шоу» продолжается (документальный)

1999 

 «Маски» в парке
 «Маски» в криминале (Похищенный)
 «Маски» в тюрьме (2 серии)
 «Маски» на рыбалке
 Суперскетчи-99 (4 серии)

2000 
 КОМИКадзы (2 серии)

2001—2002 
 «Маски» в казино
 «Маски» в Израиле
 «Маски» в Кемерово
 «Маски» в шахте

2003 
 «Маски» на гонках

2005 

 «Маски» под Новый год
 «Маски» на киностудии — 2
 «Маски» на боях без правил
 «Маски» на митинге
 «Маски» в ресторане
 «Маски» в троллейбусе
 «Маски» в кинотеатре
 Маски-суперскетчи — 2005
 «Маски» 15 лет спустя (документальный, 7 серий)

2006 
 «Маски» на выборах (6 серий)

Примечания

Ссылки 
 Сайт театра «Маски-шоу»

 Maski VR
 Секс-символ в белом халате. Советы, секреты и любимые мужчины медсестры Эвелины // АиФ Дочки-Матери. 2002. № 33
 Мы научились улыбаться // АиФ Москва. 2005. № 46
 Эксклюзивное интервью с Юрием Володарским — первым продюсером комик-труппы «Маски-шоу» // Телеканал «Репортёр». 02.10.2015
 Маски-шоу: 30 лет вместе // Обозреватель. 27.10.2015
 Ностальгия по 90-м: пять развлекательных программ украинского телевидения. 03.08.2017

Телепередачи Украины
Комедийные телесериалы Украины
Пародийные телесериалы
Телепередачи, запущенные в 1991 году
Телепередачи, закрытые в 2006 году
Телепередачи телеканала «Россия-1»
Телепередачи Первого канала
Телепередачи ТНТ
Телевизионные юмористические программы
Маски-шоу
Телепередачи России